Live in Boston (álbum de The Doors)
Live in Boston (filme) - registro de um concerto da banda The Who feito em 2003
Elevation 2001: Live from Boston - concerto do U2

Desambiguação